Рід Еріка Переможця, також Уппсальська або Стара династія — сучасна назва королівської династії, що правила Свеаландом та Йоталандом на початку появи достовірних історичних джерел. 

В ісландських джерелах можна знайти більш детальну генеалогію династії починаючи з давніших періодів. Також вони поєднують рід Еріка Переможця як з родом Бйорна Залізнобокого, так і з Інґлінґами, але ці свідчення не вважаються підтвердженими історично.

Після смерті Емунда Старого королівська влада перейшла до його племінника Стенкіля.

Родове дерево 
Імена королів у родовому дереві виділено жирним шрифтом.

Див. також 
 Історія Швеції
 Легендарні конунґи Швеції

Джерела 
 

Династії Швеції
Вікінгова Швеція
Королі Свеаланду